Piper Cheyenne steht für folgende Flugzeuge: 

 Cheyenne und Cheyenne II, siehe Piper PA-31T
 Cheyenne III und Cheyenne IV, siehe Piper PA-42